Rydal kan referere til:

Danmark 
 Rydal (Frederikshavn Kommune) − en bebyggelse i Åsted Sogn, Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland

Sverige 
 Rydal (Marks kommun) − et byområde i Marks kommun, Västra Götalands län, Västergötland

England 
 Rydal (England) − en landsby i Cumbria

USA 
 Rydal (Georgia) − et kommunefrit område i Bartow County, Georgia
 Rydal (Kansas) − et kommunefrit område i Republic County, Kansas
 Rydal (Pennsylvania) − et kommunefrit område i Abington Township, Montgomery County, Pennsylvania

Australien 
 Rydal (Australien) − en landsby i New South Wales